Bukit Tempurung (Kota Kuala Simpang), een plaats in Indonesië
Bukit Tempurung (Mendahara Ulu), een plaats in Indonesië